Cuquillo puede referirse a:

 Cuquillo, despoblado del municipio de Castril, en la provincia de Granada (España).
 Cuquillo, variedad de aceite de la Comunidad Valenciana (España).
 Cuquillo, -lla, gentilicio de la localidad jienense de Noalejo (España).